Флаг городского округа «Город Волгогра́д» Волгоградской области Российской Федерации.

Описание 
«Флаг города Волгограда представляет собой прямоугольное полотнище красного цвета с двухсторонним изображением в центре герба города Волгограда. Красный цвет — исконный цвет национальных флагов России, олицетворяющий мужество, державность, кровь, пролитую за отечество, силу, энергию. Изображение герба города Волгограда на флаге символизирует принадлежность флага городу. Соотношение площадей герба и флага составляет 1:7».

Герб представляет собой золотой геральдический щит, пересечённый лентой медали «За оборону Сталинграда». В верхнем червлёном (красном) поле изображена медаль «Золотая Звезда», верхний край поля стилизован под крепостную стену с амбразурами. В нижнем лазуревом поле — золотые шестерня и сноп пшеницы.

Золотая звезда и лента медали — символы города-героя. Шестерня — символ промышленности, сноп — сельского хозяйства, голубой цвет нижнего поля — реки Волги.

См.также 
Герб Волгограда

Примечания 

Символы Волгограда
Флаги с изображением снопа
Флаги с изображением пятиконечных звёзд
Флаги, содержащие зубчатое колесо